Tödte ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Tödte (* 1944), ehemaliger Vizepräsident des Bundespatentgerichts
 Jan-Philipp Tödte (* 1968), deutscher Komponist